Naselje u Srbiji:
 Arilje, naselje u sastavu općine Arilje, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Arilje (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija